Договорът за присъединяване на Хърватия към Европейския съюз е споразумение между страните членки на Европейския съюз и Република Хърватия, засягащо приемането на Хърватия в ЕС. Подписан е на 9 декември 2011 в Брюксел от държавните глави на 27-те държави членки, президента и министър-председателя на Хърватия и влиза в сила на 1 юли 2013.

Пълно име 
Пълното име на договора е:

История 

Република Хърватия кандидатства за членство в Европейския съюз през 2003 и Европейската комисия препоръчва тя да стане официален кандидат в началото на 2004.

На 24 юни 2011 ЕК призовава за приключването на преговорите. Те завършват на 30 юни 2011.

На 1 декември 2011 Европейският парламент одобрява приемането на Хърватия към ЕС с 564 гласа за, 38 гласа против и 32 въздържали се. Договорът е подписан на 9 декември в Брюксел.

Списък на страните по договора

Утвърждаване 

За да влезе в сила, договорът трябва да бъде утвърден от всички държави членки на ЕС и Хърватия и ратификационните инструменти да бъдат внесени за съхранение при правителството на Италианската република до 30 юни 2013. Процесът е завършен на 21 юни 2013.

Вижте също 
 Хърватия
 ЕС
 Договор за присъединяване 2005

Източници 

Хърватия
Присъединяване на Хърватия към ЕС
Хърватско право